Općinska nogometna liga Slavonska Požega za sezonu 1982./83. je predstavljala pretposljednji rang natjecanja, odnosno ligu šestog stupnja prventva SFRJ. Sudjelovalo je 12 klubova, a prvenstvo se igralo dvokružno. Prvak općinske lige bi se kvalificirao u Međuopćinsku ligu Jug dok bi posljednjeplasirana ekipa ispala u niži rang. Prvak je bio "Papuk" iz Velike

Tablica

Unutrašnje poveznice

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Nikola Brekalo, Ivica Šulc, Stjepan Marković: 80 godina nogometa u Jakšiću (1932. – 2012.), Jakšić, 2012.
 Đuro Mesić: NK Parasan Golobrdci (1956. – 2006.), Požega 2006.
  
 

1982-83
Slavonska Požega
1982-83 Slavonska Požega